GON steht für:

 Groton–New London Airport (IATA-Code), Flughafen von Groton (City), New London County, Connecticut

G.O.N. steht für:

 Grootoosten der Nederlanden („Großer Orient der Niederlande“), niederländische freimaurerische Großloge

Gon steht für:

 Gon, Hilfsmaßeinheit zur Angabe der Winkelweite ebener Winkel
 Gon (Längenmaß), ein altes vietnamesisches Längenmaß
 Gon (Manga), Manga-Serie Masashi Tanakas 
 Gon, der Höhlenfratz, Anime-Fernsehserie

Gon ist ein Namensteil folgender Personen:

 Amadou Gon Coulibaly (1959–2020), ivorischer Politiker

gon steht für:

 Gondi (ISO-639-3-Code), in Mittelindien verbreitete zentraldravidische Sprache

Siehe auch:

 Ghon

Abkürzung